14 января 2008 года произошло нападение на Kabul Serena Hotel в Кабуле, ответственность за произошедшее на себя взяла террористическая группировка «Талибан».

Во время нападения в отеле остановилась норвежская делегация во главе с министром иностранных дел Йонасом Гаром Стёре. Погибли шесть человек, в том числе норвежский журналист Карстен Томассен. Ещё шесть человек были ранены.

Kabul Serena Hotel — это люксовый пятизвездочный отель в Кабуле, Афганистан, проект которого был разработан монреальской группой архитекторов. С момента своего открытия в 2005 году он использовался представителями международных СМИ и политиками. В отеле также работало посольство Австралии.

Ход событий 
В 6:30 вечера по местному времени трое мужчин, одетые в форму полицейских, отвлекают персонал, в это время четвертый человек заходит на территорию отеля, чтобы взорвать на себе пояс смертника. Пресс-секретарь талибов заявил, что боевики были вооружены автоматами АК-47, ручными гранатами и одеты в жилеты смертника. Возле отеля взрывается машина, на которой приехали преступники, и после этого боевики начинают обстрел отеля. По словам официального представителя НАТО, одному из стражей порядка удалось убить одного из нападавших, прежде чем они зашли в здание.

Двое террористов бросили гранаты в охранников, потом зашли в сам гостиничный комплекс. Когда они вошли в отель, один из боевиков привел в действие пояс смертника.

Норвежский фотограф Стиан Солум рассказывал, что он был одним из тех, в кого стреляли боевики в полицейской форме, когда он выходил из лифта. По данным норвежского МИД, норвежские чиновники сидели на собрании этажом ниже стойки регистрации.

Предполагалось, что целью боевиков был спа-салон, которым пользовалось много иностранцев.

После нападения американские и афганские солдаты начали окружать здание, чтобы создать периметр вокруг отеля и выявить оставшихся нападавших. Спецназ эвакуировал более 20 иностранных граждан. Норвежские МССБ в Кабуле эвакуировали раненых из отеля. Норвежцы использовали два бронетранспортёра XA-180 и патрульный автомобиль.

Погибшие 

Шесть человек убиты и шесть ранены. Один из погибших норвежцев был журналист Карстен Томассен, который умер от полученных ранений, другой был мужчина, сотрудник норвежского МИД. Они были перевезены в полевой госпиталь МССБ в Кабуле, где Томассен умер во время операции.

От гранат, брошенных боевиками, погибли двое охранников, а также женщина с Филиппин, которая работала в отеле.

Один из нападавших был убит сотрудниками сил безопасности, а второй погиб в результате взрыва. Дипломат из Объединенных Арабских Эмиратов был тяжело ранен в живот.

Виновные 
Медик, который прибыл в отель после нападения, отметил, что из четверых нападавших один был убит сотрудником безопасности в холле, один взорвал себя во дворе, третий, видимо, заперся на крыше отеля по ошибке, а затем взорвал пояс смертника, а четвертый пытался скрыться с места преступления, но был схвачен охранниками.

См. также 
 Атака террористов на посольство Дании в Исламабаде

Ссылки 

2008 год в Афганистане
Январь 2008 года
Террористические акты 2008 года
Террористические акты, совершённые в Кабуле
Операции и боестолкновения во время войны в Афганистане (2001—2021)
Нападения на отели
События в Кабуле